Василий Павлович Бережной (; ) — украинский писатель и .

Биография 
Василий Бережной родился 26 июня 1918 года в селе Бахмач Черниговской области. В 1937 году закончил Украинский техникум журналистики (Харьков), работал в редакциях газет «Прапор комуни» в Бахмаче и «Молодий комунар» в Чернигове. В 1938 году опубликовал свой первый фантастический рассказ «Планета житиме» («Планета будет жить»).

Во время Великой Отечественной войны служил в танковых войсках, принимал активное участие в боевых действиях, был тяжело ранен. После окончания войны и демобилизации работал в газетах «Молодь України», журналах «Дніпро», «Вітчизна» и «Україна». В 1948 году выпустил первую авторскую книгу — сборник документальных очерков «За кермом» («За рулём»). В 1952 году закончил также Киевский университет имени Т. Г. Шевченко. Впоследствии издал несколько книг очерков — «Сторінки життя» («Страницы жизни», 1952), «Кораблі сходять зі стапелів» («Корабли сходят со стапелей», 1959), повести «Зелене море» («Зеленое море», 1955), «Колюче терня» («Колючий терн», 1966). Переводил с русского языка романы Афанасия Коптелова, пьесы Николая Погодина, Анатолия Софронова.

Наибольшую известность принесли Василию Бережному научно-фантастические произведения. Его дебютная фантастическая книга «В зоряні світи» («В звёздные миры») вышла в 1956 году и была переиздана уже в 1958 году (что по тем временам было поразительным исключением). Всего Василий Бережной написал около полутора десятков научно-фантастических повестей, а также более полусотни рассказов, которые выходили в составе десятка авторских сборников на украинском языке и издавались в переводе на английский, венгерский, испанский, латышский, молдавский, польский, русский, словацкий, французский языки.

Василий Бережной был участником Первого Всемирного симпозиума писателей-фантастов, проходившего в Токио в 1970 году в рамках Международной выставки «ЭКСПО-70», а также Третьего Европейского конгресса фантастов в Польше в 1976 году.

Умер 19 марта 1988 года в Киеве.

Библиография публикаций на русском языке

Отдельные издания 
 В звёздные миры: Фантастическая повесть. — Симферополь: Крымиздат, 1958.
 Сенсация на Марсе: Научно-фантастические повести и рассказы / Авториз. пер. с укр. Александра Тверского; Худ. Петр Караченцов. — М.: Советский писатель, 1988. — ISBN 5-265-00105-0.
 Повести
 Археоскрипт
 Под ледяным щитом
 Молодой брат Солнца
 Космический Гольфстрим
 Сакура
 Истина рядом
 К Золотой Заре
 Архитектурная фантазия
 Лабиринт
 Рассказы
 Межпланетный смерч
 Эфемерида любви
 Легенда о счастье
 Тайна Дома вечности
 Феномен ноосферы
 Воздушная линза
 В космической безвестности
 Хронотонная Ниагара
 Сенсация на Марсе
 Такое далекое путешествие Чамхаба
 Солнечная сага
 Голос матери
 Эстафета жизни
 Дети одного Солнца
 Формула Космоса
 Подарки Шамбалы
 Загадочная Нова
 Человек-маятник
 Гравиантена Ивана Мудрого
 Троллейбусом до Крещатика
 Ох, эти телепаты!
 Вера-Веруня

Публикации в периодике и антологиях 
 Чего не увидел стеклянный глаз: Научно-фантастический рассказ / Пер. с укр. // Пионерия (Киев), 1958, № 9.
 В звёздные миры: [Повесть] / Пер. с укр.; Рис. Б. Аржекаева // Приключения и фантастика. — Симферополь: Крымиздат, 1958.
 Возвращение «Галактики»: Научно-фантастический рассказ / Пер. с укр. // Пионерия (Киев), 1959, № 2.
 Голубая планета: Научно-фантастический рассказ / Рис. Э. Скуиня // Наука и техника, 1961, № 10.
 Голос матери: [Рассказ] / Пер. с укр. А. Роскопыта // Фантастика-78. — М.: Молодая гвардия, 1978.

Ссылки 
 Страница Василия Бережного на сайте «Архив фантастики»

Писатели-фантасты СССР
Родившиеся в Конотопском уезде